Macrobrachius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Dziedzicki 1889. Macrobrachius ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Macrobrachius